Мукузани (село)
 Мукузани (вино)